Velika nagrada Kitajske 2017 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. aprila 2017 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33,333
|1:32,406
|1:31,678
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:33,078
|1:32,391
|1:31,864
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:33,684
|1:32,552
|1:31,865
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:33,341
|1:32,181
|1:32,140
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:34,041
|1:33,546
|1:33,033
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:34:205
|1:33,759
|1:33,507
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:34,453
|1:33,636
|1:33,580
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:34,657
|1:33,920
|1:33,706
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:34,440
|1:34,034
|1:33,719
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:33,986
|1:34,090
|1:34,220
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:34,567
|1:34,150
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"| 20
|  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:34,942
|1:34,164
|
|align="center"| 12
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:34,499
|1:34,372
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:34,892
|1:35,046
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"| 36
|
|Sauber-Ferrari
|1:34,963
|brez časa
|
|align="center"| 18
|-
!16
|align="center"| 2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|1:35,023
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:35,223
|
|
|align="center"|19
|-
!18
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:35,279
|
|
|align="center"|20
|-
!19
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:35,433
|
|
|align="center"|16
|-
!20
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:35,496
|
|
|align="center"|17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
|1:37:36,158 
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|56
| +6,250
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|56
| +45,192
|16
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|56
| +46,035
|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|56
| +48,076
|4
|align="center"|10
|-
!6
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|56
| +48,808
|3
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|56
| +1:12,893
|11
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|20
|  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|12
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|55
| +1 krog
|8
|align="center"|2
|-
!10
| align="center" |31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|55
| +1 krog
|17
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|19
|
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|55
| +1 krog
|7
|
|-
!13
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|55
| +1 krog
|20
|
|-
!14
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|6
|
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|14
|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|33
|Vzmetenje
|13
|
|-
!Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|18
|Hidravlika
|9
|
|-
!Ods
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|17
|Pritisk goriva
|15
|
|-
!Ods
|align="center"|36
|
|Sauber-Ferrari
|3
|Trčenje
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|0
|Trčenje
|10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017